Rava peut faire référence à:

Patronymie
 Aha b. Rava, ou Rav Aha b'reih deRava (...-V siècle), un Rabbin de Babylone
 Carlo Enrico Rava (1903-1986), un architecte italien
 Cristina Rava (1958- ), un écrivain italien
 Enrico Rava (1939- ), un trompettiste de jazz, compositeur, écrivain et joueur de bugle italien.
 Giovanni Rava (1874-1944), un peintre italien
 Lino Rava (1956- ), un ingénieur et homme politique italien
 Luigi Rava (1860-1938), un juriste et un homme politique italien.
 Maurizio Rava, un gouverneur de la Somalie
 Pietro Rava (1916-2006), un footballeur et entraîneur italien
 Rava (v.280-352), un docteur du Talmud babylonien de la quatrième génération dont il est l’un des principaux dirigeants.
 Rava, une famille noble de Venise, éteinte en 1307.

Toponymie
 Rava, une île de la mer Adriatique appartenant à la Croatie ;
 Rava, une race ovine française originaire du Massif central ;
 Rava, un village de la municipalité de Zadar, en Croatie ;
 Rava, un village de la commune de Kose, en Estonie ;